Агост (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алаканти. Занимает площадь 66,64 км². Население 4818 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 18 км.

Известные жители 
 Кен Хенсли (2003—2020) — участник рок-группы «Uriah Heep».

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento de Agost
 Índice estadístico municipal de Agost
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Centro Agost / Museo de Alfarería de Agost
 Web de la Asociación de Internautas de Agost 

Города Аликанте
Муниципалитеты Аликанте